Chhlam Sakmut Football Club é um clube de futebol do Camboja. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2012.

Clubes de futebol do Camboja